ATAP (Biella e Vercelli) – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
 ATAP (Pordenone) – Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali